Алви () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Алви, Рашид (род. 1956) — индийский политик, член Индийского национального конгресса, депутат Раджья сабхи (верхней палаты индийского парламента).
 Алви, Сэм (род. 1986) — американский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий.